10218 Bierstadt – asteroide della fascia principale
 Albert Bierstadt – pittore statunitense